Сергей Николаевич Басов (1892—1917) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 1 марта 1892 года в городе Кызыл-Арвате (ныне — Сердар, Туркмения), сын поручика, происходил из дворян Тверской губернии.

Образование получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе, по окончании которого в 1909 году поступил в Николаевское инженерное училище. 6 августа 1912 года выпущен из училища подпоручиком в Керченскую крепостную минную роту.

Накануне Первой мировой войны Басов прошёл обучение на теоретических авиационных курсах при Санкт-Петербургском политехническом институте Отдела воздушного флота и с 16 сентября 1914 года состоял в Брест-Литовском крепостном авиационном отряде (с 9 ноября 1914 года — 26-й корпусной авиационный отряд). За отличие 1 октября 1914 года произведён в поручики.

14 марта 1915 года Басов был переведён на должность младшего офицера в 32-й корпусной авиационный отряд и уже через несколько дней, 29 марта, заслужил свой первый боевой орден — св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Далее, продолжая службу в качестве военного лётчика, Басов заслужил ещё ряд орденов: св. Анны 4-й степени «За храбрость» (15 июня 1915 года), св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (17 сентября 1915 года) и св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (14 октября 1915 года). Наконец, Высочайшим приказом от 1 марта 1916 года Басов был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

29 октября 1917 года поручик Басов с лётчиком-наблюдателем Мансветовым выполняли воздушную разведку и были встречены истребителями противника. В воздушном бою самолёт Басова и Мансветова был сбит и упал на землю в районе деревни Богдановка. Оба лётчика погибли.

Источники 
 Нешкин М. С., Шабанов В. М. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914—1918 годов: Биографический справочник. — М., 2006.

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Погибшие в Первую мировую войну
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института